Hernád kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Hernád (vattendrag), 
 Hernád (ort), Pest, 

Robotskapade Ungernförgreningar